Kanixka I emperador de l'Imperi Kuixan (vers 127/151)
 Kanixka II, emperador de l'Imperi Kuixan (vers 225/245) 
 Kanixka III, sobirà de l'Imperi Kuixan (vers el 268)